Э́двард «Э́дди» Гри́ффин (; род. 15 июля 1968) — американский комедийный киноактёр и стендап-комик.

Биография 
Эдвард Гриффин II родился 15 июля 1968 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Эдди окончил среднюю школу в родном городе. После этого он некоторое время работал хореографом в одной из студий в Канзас-Сити, однако бросил эту работу, когда начал свою карьеру стендап-комика. Его первыми работами в кино стали эпизодические роли в таких фильмах, как «Последний бойскаут» (1991) с Брюсом Уиллисом и «Яйцеголовые» (1993). В 1993 году он получил роль друга главного героя в фильме «Человек-метеор», после которого к нему пришла известность. С 1996 по 2000 год Гриффин вместе с Малькольмом-Джамалом Уорнером снимался в комедийном телесериале «Малкольм и Эдди». Также актёр принимал участие в таких картинах как «Двойные неприятности» (2001), «Тайный брат» (2002), «Очень страшное кино 3» (2003), «Мужчина по вызову 2» (2005), «Уловки Норбита» (2007) и других.

Личная жизнь 
Гриффин был женат четыре раза. В 1984 году в возрасте 16 лет он женился на своей первой жене Карле, в 1986 году у пары родился сын Эдди Гриффин III. Однако этот брак окончился для Эдди разводом и шестимесячным сроком тюрьмы за злоупотребление наркотиками. В 2002 году его он женился на своей второй жене Рошелль, этот брак также распался спустя недолгое время. 8 сентября 2011 года Гриффин женился на Нине Риверс, пара рассталась спустя месяц после бракосочетания, официальный развод произошёл через шесть месяцев. 27 июля 2017 года Гриффин женился на Ко Ли Гриффин, церемония прошла в Лас-Вегасе, Невада.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра

Выпускники Университета штата Канзас